Цапа́ев (Цапа́ева) — фамилия:

Цапаев 
 Цапаев, Виктор Владимирович (род. 1961) — советский и казахстанский футболист, тренер. Российский футбольный функционер.
 Цапаев, Владимир Николаевич (род. 1942) — российский политик, народный депутат РФ (1990-1993).
 Цапаев, Пётр Михайлович (род. 1925) — председатель Яранского горисполкома.



Топоним 
 Цапаи — бывшая деревня в Тужинском районе Кировской области.

См. также 
 Цапаевы — дворянский род Казанской губернии.